— город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Сайтама региона Канто. С ним граничат города Косигая, Сока, Мисато, Нагареяма, Нода и посёлок Мацубуси.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается османтус, цветком — Rhododendron indicum.

Города-побратимы 
  Лейк Освего, США (1996)
  Итиносеки, Япония (1997)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Сайтама